Kościół św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach
 Kościół św. Antoniego z Padwy we Wrocławiu